Big Long Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Long Lake (Alaska)
 Big Long Lake (Indiana)
 Big Long Lake (Michigan)